Charnacé ist der Familienname folgender Personen:

 Hercule de Charnacé (1588–1637), französischer Diplomat während des Dreißigjährigen Krieges
 Guy de Charnacé (1825–1909), französischer Schriftsteller